Ejército de Liberación Nacional (ELN) puede referirse a:

 Ejército de Liberación Nacional (Argelia), antiguo ejército conformado en Argelia por el Frente de Liberación Nacional, para obtener la independencia respecto a Francia;
 Ejército de Liberación Nacional (Colombia), una organización subversiva de Colombia;
 Ejército de Liberación Nacional (Costa Rica), una antigua organización guerrillera de Costa Rica;
 Ejército de Liberación Nacional (Perú), antigua agrupación guerrillera formada en Perú;
 Guerrilla de Ñancahuazú, antigua organización guerrillera creada por el Che Guevara en Bolivia, que contaba con secciones en Argentina, Chile y Perú;
 Ejército Zapatista de Liberación Nacional, organización político-militar de México;
 Ejército Irlandés de Liberación Nacional, Organización republicana de orientación marxista-leninista de Irlanda del Norte;
 Ejército de Liberación Nacional (Macedonia del Norte), grupo paramilitar que participó en el Conflicto de la República de Macedonia de 2001.